Bordoni ima više značenja:
 Bordoni, Asti
 Bordoni, Cuneo